Frederika van Pruisen (1767-1820)
Frederika van Pruisen (1799)
Frederika van Pruisen (1714-1784)